Harwood ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Harwood (Durham)
 Harwood (Lancashire)

in Neuseeland:
 Harwood (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Harwood (Arkansas)
 Harwood (Indiana)
 Harwood (Maryland)
 Harwood (Missouri)
 Harwood (North Dakota), im Cass County
 Harwood (Ohio)
 Harwood (Pennsylvania)
 Harwood (Texas)
 Harwood (Washington)
 Harwood Heights (Illinois)
 Harwood Park (Maryland)

Himmelskörper:
 (7040) Harwood, ein nach Ronald Harwood benannter Asteroid

Schiff:
 USS Harwood (DD-861), einen Zerstörer der US-Navy

Harwood ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Harwood (1859–1949), britischer Organist und Komponist
 Bruce Harwood (* 1963), kanadischer Schauspieler
 Charles Harwood (1880–1950), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 David Harwood (* 1984), US-amerikanischer Wrestler, siehe Dax Harwood
 Elizabeth Harwood (1938–1990), britische Sopranistin
 Gwen Harwood (1920–1995), australische Dichterin und Librettistin
 Henry Harwood (1888–1950), britischer Admiral
 Henry Harwood (Dichter), australischer Dichter und Librettist

 June Harwood († 2015), US-amerikanische Malerin
 Lee Harwood (* 1939), britischer Dichter
 Loni Harwood, Geburtsname von Loni Hui (* 1989), US-amerikanische Pokerspielerin
 Margaret Harwood (1885–1979), US-amerikanische Astronomin
 Max Harwood (* 20. Jahrhundert), britischer Schauspieler
 Richard Harwood, Pseudonym von Richard Verall (* 1948), Herausgeber der Zeitschrift „Spearhead“
 Ronald Harwood (1934–2020), britischer Drehbuchautor, Schauspieler, Schriftsteller und Dramatiker
 Shuna Harwood (* 1940),  britische Kostümbildnerin
 Taylor Harwood-Bellis (* 2002), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Mount Harwood, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Harwoods Mill Reservoir